Ruined Lansdscape – drugi album studyjny polskiego zespołu Empatic. Premiera krążka odbyła się 11 kwietnia 2014 w Ostrołęckim klubie "U Studentów". Album zawiera 10 autorskich kompozycji. Oprócz członków zespołu na płycie można usłyszeć między innymi Marcina Rdesta z zespołu Frontside.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Twórcy 

 Maciej Rochaczewski – śpiew
 Jakub Bednarski – gitara
 Przemysław Cikacz – gitara
 Włodzimierz Małaszek– gitara basowa

 Krzysztof Bendarowicz – perkusja
 Marcin 'Auman' Rdest – śpiew (utwór 2)
 Piotr 'Kain' Kołakowski – gitara (utwór 7)
 Tadeusz Kowalewski – fortepian (utwór 1)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy Empatic